Matha (klooster), soort klooster in India
 Matha (Frankrijk), plaats in Frankrijk